Bagienice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Bagienice, village du powiat de Grajewo, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Bagienice, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie ;
 Bagienice, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Bagienice, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.